«Університет Чупарського» — український незалежний анімаційний серіал, перша серія якого вийшла на ютуб-каналі Animaparody 22 листопада 2022-го року і за перший тиждень зібрала понад 70 тисяч переглядів.

Сюжет 
Мультсеріал використовує форму класичного ситкому, а дія відбувається у вигаданому університеті ім. Чупарського (нереального винахідника) у неназваному місті України. Головні герої, Ості, Андрій, Аліса, ББк, Лютецій та Рома Руденко, це студенти першокурсники «Технічного Університету Чупарського», або «ТУЧ». Серед викладачів університету працює незвичайний професор Мурштейко, геній та винахідник, що виконує безліч небезпечних та секретних науково-фантастичних розробок для уряду, через які герої постійно потрапляють у різні незвичні ситуації та пригоди.

Персонажі 
 Остап Чупарський / Ості (Михайло Карпань) — середньостатистичний студент-підліток, достатньо хитрий, але зазвичай боїться порушувати правила. Остап —тезко за прізвищем винахідника Чупарського.
 Андрій (Ігор Анісімов) — найкращий друг Остапа, не надто розумний та легковажний студент-підліток, що найбільше цікавиться гулянками та дівчатами.
 Лютецій (Юліан Грицевич) — ґік-підліток з легкими проявами синдрому Аспергера, син професора Мурштейко, який назвав його на честь хімічного елемента.
 Аліса (Мар'яна Янкевич) — дівчина-підліток з активним сексуальним життям, яким цікавиться більше, ніж навчанням.
 ББк/Бабенко (Анна Пелих) — підліток, гендер невідомий, біо невідоме, характер невідомий.
 Борис Мурштейко (Денис Швецов) — професор-геній з темним минулим,
 Декан (Микола Антонов) — декан університету Чупарського, 100% чистого тестостерону, дуже відповідально ставиться до своєї посади і старається розвивати університетське життя, запроваджуючи різноманітні ініціативи.
 Роман Руденко (Юліан Грицевич) — підступний багатій-самітник, якого всі ненавидять, із загадковою мотивацією.

Героїв українського мультфільму озвучили ті самі актори, які беруть участь в створенні української версії «Ріка та Морті».

Створення 
«Університет Чупарського» повністю створений однією людиною, Миколою Семенюком, що виступив у якості автора сценарія, художника та аніматора. Сам серіал є вже третьою ітерацією, на ютуб-каналі також присутня рання пілотна серія під назвою «Клуб поганого дня», в якій використовуються ранні моделі персонажів та локацій, оновлені версії яких ми також бачимо і в «Університет Чупарського», але сюжетно ці проекти не пов’язані. Наразі автор проекту повідомив, що активно працює над продовженням серіалу.

Примітки 

Анімаційні телесеріали для дорослих України
Телесеріали українською мовою
Телесеріали України 2022